Лункшоара () — село в Румунії, у повіті Арад. Входить до складу комуни Хелмеджел.
 Лункшоара () — село в Румунії, у повіті Хунедоара. Входить до складу комуни Ворца.
 Лункшоара () — село в Румунії, у повіті Мехедінць. Входить до складу комуни Броштень.
 Лункшоара () — село в Румунії, у повіті Біхор. Входить до складу комуни Аушеу.